Bollert ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bollert (1870–1951), deutscher Verwaltungsbeamter und -richter
 Christian Bollert (* 1982), deutscher Journalist und Unternehmer
 Franz Bollert (1836–1914), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Gerhart Bollert (1870–1947), deutscher Jurist, Kunstsammler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Johannes Bollert (1874–nach 1933), deutscher Architekt
 Ludwig August Bollert (1801–1861), preußischer Feldpropst
 Martin Bollert (1876–1968), deutscher Bibliothekar und Einbandforscher
 Werner Bollert (1910–1993), deutscher Musikwissenschaftler